Recio ist der Name oder Familienname folgender Personen:

 Recio (* 1991; eigentlich José Luis García del Pozo), spanischer Fußballspieler
 Armando Recio (* 1927), dominikanischer Sänger (Tenor)
 Javier Recio Gracia (* 1981), spanischer Animator und Regisseur
 Rey Eduardo Recio (* 1991), kubanischer Boxer